Šesták, Šestak ou Sestak est un nom de famille tchèque et slave. Il peut faire référence à :

Šesták 
 Marija Šestak (1979- ), athlète,
  (1972- ), sprinter slovène,
 Stanislav Šesták (1982- ), footballeur.

Sestak 
  (1995- ), musicien allemand,
 Joe Sestak (1951- ), homme politique américain,
  (Thomas Joseph Sestak, 1936–1987), footballeur américain.

Notes et références

Voir aussi 
 Shestak (Nebraska), localité du comté de Saline.